Сценарий — литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма.

Сценарий может также означать:
 Сценарий (психология) — жизненный план человека, созданный им ещё в детстве под значительным влиянием родителей.
 Сценарий (программирование) — программа на встроенном языке программирования.